Radio Gong steht für:
 Gong FM (Regensburg)
 Radio Gong 96.3 (München)
 Radio Gong 97,1 (Nürnberg)
 106,9 Radio Gong (Würzburg)

Siehe auch:
 Gong (Begriffsklärung)